«Метрополис» — немой фантастический фильм Фрица Ланга 1927 года.
 «Метрополис» — манга Осаму Тэдзуки 1949 года, по которой в 2001 году режиссёром Ринтаро был снят полнометражный анимационный фильм.